Перворождённый () — научно-фантастический роман Артура Кларка и Стивена Бакстера, написанный в 2007 году. Роман является третьей частью трилогии «».

Сюжет 
Действие романа происходят на Земле в 2069 году, на планете «Мир».

Бисезу Датт разбудили после 19-летнего анабиоза, потому что в Солнечную систему прибывает неизвестный объект. Это квинт-бомба — космологическое оружие, способное переносить материю во вновь созданную параллельную вселенную, и которое быстро самоуничтожается разрывом из-за большого количества фантомной энергии.

Бомба направляется к Земле: её направили Первенцы. Они являются древнейшими существами нашей Вселенной, их жизнь зародилась у первых звезд. Они ценят жизнь, но считают, что во Вселенной хватит энергии только для одной цивилизации, которая тогда сможет дожить до большого разрыва, а возможно и пережить его.

Всемирный космический совет посылает первый из построенных кораблей с аннигиляционным двигателем на перехват и уничтожение квинт-бомбы.

Ссылки 
 Артур Кларк, Стивен Бакстер «Око Времени». 

Книги по алфавиту
Литературные произведения по алфавиту
Романы Артура Кларка
Романы Стивена Бакстера
Романы 2007 года
Фантастические романы на английском языке
Космос в фантастической литературе